Ближний — топоним в России:

Населенные пункты 
 Ближний — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Ближний — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Ближний — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Ближний — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Ближний — посёлок в Илекском районе Оренбургской области.
Ближний — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
Ближний — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.
 Ближний — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Острова 
 Ближний (остров, Архангельская область) — остров архипелага Новая Земля, Россия
 Ближний (остров, Красноярский край) — остров архипелага Северная Земля, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края, Россия

См. также 
 Ближний Восток  — название региона, расположенного в Западной Азии и Северной Африке.
 Ближний порядок — это упорядоченность во взаимном расположении атомов или молекул в веществе
 Ближнее